Хват — фамилия.

Известные носители:
 Хват, Александр Григорьевич (1907 — 1993) — сотрудник НКВД, следователь в деле академика Николая Вавилова.
 Хват, Борис Борисович (1871—1937) — директор Тверского института физических способов лечения.

См. также 
 Хватов (значения)